Ізогонізм (, ) — явище близькості кутів між гранями кристалів двох речовин різного хімічного складу (наприклад, чилійська селітра та кальцит) у мінералогії.

Література 
 

Мінералогія